Pojmenování Ruch má více významů:
 obecně šum

příjmení
 Charles Ruch – francouzský katolický biskup z Nancy (primas lotrinský), později biskup štrasburský
 Claude Ruch – francouzský politik
 Thomas Ruch – švýcarský přírodovědec a pedagog německé národnosti

geografický název
 Ruch – obec ve Francii (v Gironde)
 Ruch – předměstí Teheránu v Íránu

sport
 Ruch Chorzów – polský fotbalový klub z města Chořov
 Ruch Radzionków – polský fotbalový klub
 Ruch Wysokie Mazowieckie – polský fotbalový klub
 HKS Ruch Zdzieszowice – polský fotbalový klub

další
 ruchy – dodatečná zvuková stopa filmů
 almanach Ruch, kolem kterého se utvořilo uskupení ruchovců
 cestovní ruch
 Časopis Ruch
 Ruch (Ukrajina) - Народний Рух України (Lidové hnutí Ukrajiny), první opoziční strana Sovětské Ukrajiny, založená 1989